Kerry Reid e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Virginia Ruzici 4-6, 9-8, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Evonne Goolagong /  Betty Stöve (terzo turno)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)
 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (Campionesse)

 Evonne Goolagong /  Joanne Russell (quarti di finale)
 Sue Barker /  Mona Guerrant (semifinali)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (finale)
 Ilana Kloss /  Marise Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1978